Suchá steht für:
 Suchá, Gemeinde in Tschechien
 Suchá (Havlíčkův Brod), Ortsteil von Havlíčkův Brod, Okres Havlíčkův Brod
 Suchá, Ortsteil von Hlavňovice, Okres Klatovy
 Suchá, Ortsteil von Jáchymov, Okres Karlovy Vary
 Suchá, Ortsteil von Litomyšl, Okres Svitavy
 Suchá, Ortsteil von Nechanice, Okres Hradec Králové
 Suchá (Nejdek), Ortsteil von Nejdek, Okres Karlovy Vary
 Suchá, Ortsteil von Stebno, Okres Ústí nad Labem
 Suchá, früherer Name von Křižany, Okres Liberec
 Suchá, Ansiedlung in der Gemeinde Skalná, Okres Cheb
 Suchá nad Parnou, Gemeinde im Westen der Slowakei

 Dolní Suchá, Ortsteil von Havířov, Okres Karviná
 Dolní Suchá (Hrádek nad Nisou), Ortsteil von Hrádek nad Nisou, Okres Liberec
 Horní Suchá, Gemeinde im Okres Karviná
 Horní Suchá (Liberec), Ortsteil von Liberec, Okres Liberec
 Prostřední Suchá, Ortsteil von Havířov, Okres Karviná
 Ratkovská Suchá, Gemeinde in der Slowakei

 Burg Suchá, Burgruine bei Kunvald, Okres Ústí nad Orlicí

 Suchá (Oder), ein Fluss in Tschechien
 Suchá (Ipeľ), linker Zufluss des Ipeľ in der Slowakei

Suchá oder Šucha ist der Familienname folgender Personen:
 Linda Suchá (* 2001), tschechische Leichtathletin
 Martina Suchá (* 1980), slowakische Tennisspielerin
 Vladimír Šucha (* 1961), slowakischer EU-Beamter und Generaldirektor

Siehe auch:
 Sucha